Höschle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Höschle (1899–1969), deutscher Fußballspieler
 Gottfried Höschle (1811–1867), deutscher Verwaltungsbeamter
 Otto Höschle (* 1952), Schweizer Schriftsteller, Übersetzer und IKRK-Delegierter